Gaivota pode referir-se a:

Gaivota - ave 
Pedalinho - barco movido a pedais conhecido como gaivota em Portugal
Balneário Gaivota - município no sul do Brasil
A Gaivota - obra teatral de Anton Tchekhov
The Sea Gull - filme (1968) com Vanessa Redgrave e Simone Signoret baseada na peça de Tchekhov (no Brasil: A Gaivota)
A Gaivota (2018) - filme com Annette Benning e Elisabeth Moss baseada na peça de Tchekhov (original: The Seagull)
Fernão Capelo Gaivota - romance de Richard Bach
Gaivotas (telenovela) - telenovela brasileira produzida pela Rede Tupi e exibida em 1979

Desambiguação